Хилшајд може бити:

 Хилшајд (Бернкастел-Витлих), општина у округу Бернкастел-Витлих, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Хилшајд (Вествалдкрајс), општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.